MPRA steht für:
 Interregionale Gewerkschaft Arbeiter-Allianz, russische Gewerkschaft
 Munich Personal RePEc Archive, Open-Access-Dokumentenserver

Abkürzung